Rufus (acteur), het pseudoniem van de Franse acteur Jacques Narcy
 Rufus (band), een funkband uit de jaren 1970-1980 met zangeres Chaka Khan
 Rufus (cognomen), een cognomen dat "de roodharige" betekent
 Rufus (software), een BitTorrent-client
Films:
 Rufus (1975) van Samuel Meyering met Rijk de Gooyer en Cox Habbema
 Rufus (2012) van Dave Schultz met Rory J. Saper
 Rufus (2016), televisiefilm van Savage Steve Holland met Jace Norman en Davis Cleveland

 Rufus (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
 Rufus 2, een televisiefilm uit 2017
 Rufus Stone, een bezienswaardigheid in het Engelse graafschap Hampshire

Rufus is de voornaam van:
 Rufus (buizerd), een woestijnbuizerd die als vogelverschrikker over Wimbledon waakt
 Rufus Schobbejak (Rufus Scrimgeour); een personage uit Harry Potter
 Rufus Sewell (1967); een Engels acteur
 Rufus Thomas (1917-2001); een Amerikaanse soulzanger
 Rufus Wainwright (1973); een Amerikaanse singer-songwriter
 Rufus (Street Fighter), een personage uit het computerspel Street Fighter
 Rufus van Avignon, een heilige uit de vierde eeuw

Zie ook 
 Ruphus, een Noorse band uit de jaren 70.